Ebeneser eller Ebenezer är varianter av ett namn, som ursprungligen avser en plats som omnämns i Första Samuelsboken i Bibeln (1 Sam 4:1, 5:1, 7:12) där israeliterna kämpar mot filistéerna. Det hebreiska frasen "Eben ha-Ezer" betyder ungefär hjälpsten och har i överförd betydelse kommit att betyda minnesmärke över vad Gud har gjort. I svenska bibelöversättningar skrivs namnet Even Haeser (år 2000), Eben-Haeser (år 1917) och Hjelpostenen (Karl XII:s Bibel år 1703). (Se även engelska Wikipedia)

Namnet har återanvänts för flera frikyrkor, som manligt förnamn samt för:

 Ebeneser (1717) – en fregatt i svenska flottan
 Ebenezer uppfostringsanstalt – en anstalt utanför Jönköping (omkring år 1900)
 Ebenezer Scrooge –  en sur, snål och vresig man som driver en lånefirma i Charles Dickens berättelse En julsaga
 Ebeneser (musikalbum) – ett musikalbum från 1998 av Tomas Andersson Wij

Kyrkor och församlingar 
 Ebenezer, Linköping – en byggnad i Linköping, numera Ryttargårdskyrkan
 Ebeneserkyrkan, Stockholm – en byggnad i hörnet Brännkyrkagatan 31 och Blecktornsgränd i Stockholm
 Ebeneser, Söråker – en vit kyrkobyggnad av trä i Söråker i Västernorrlands län
 Ebenezer i Tórshavn – den största frikyrkolokalen på Färöarna

Personer 
 Ebenezer Butterick (1826–1903), en amerikansk skräddare, uppfinnare och företagsledare
 Ebenezer Elliott (1781–1849), en brittisk poet
 Ebenezer Henderson (1784–1858), en skotsk teolog
 Ebenezer R. Hoar (1816–1895), en amerikansk politiker
 Ebenezer Howard (1850–1928), en brittisk stadsplanerare
 Ebenezer Cobb Morley – (1831–1924), en engelsk idrottsman
 Ebenezer Ofori (1995–), en ghanansk fotbollsspelare
 Ebenezer J. Ormsbee (1834–1924), en amerikansk republikansk politiker
 Ebenezer Prout (1835–1909), en engelsk tonsättare och musikteoretiker
 Ebenezer Stoddard (1785–1847), en amerikansk politiker

Geografi
 Ebenezer, Georgia – en ödestad i Effingham County i Georgia
 Mount Ebenezer – flera

Geografi inom religion
Bibeln
Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen